Mohamed Ali (9 de abril de 1992) es un jugador de balonmano egipcio que juega de portero en el Sinfín Balonmano de la Liga Asobal. Es internacional con la selección de balonmano de Egipto.

Palmarés internacional

Clubes

Referencias 

Balonmanistas de Egipto